Lake Ruth ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Lake Ruth (Australien), im Nordterritorium

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Ruth (Highlands County, Florida)
 Lake Ruth (Hillsborough County, Florida)
 Lake Ruth (Miami-Dade County, Florida)
 Lake Ruth (Orange County, Florida)
 Lake Ruth (Bartow, Polk County, Florida)
 Lake Ruth (Dundee, Polk County, Florida)
 Lake Ruth (Seminole County, Florida)
 Lake Ruth (Illinois), im McDonough County
 Lake Ruth (Kalifornien), im Mono County
 Lake Ruth (Maryland), im Prince George’s County
 Lake Ruth (Michigan), im Presque Isle County
 Lake Ruth (Mississippi), im Rankin County
 Lake Ruth (Washington), im Chelan County
 Lake Ruth (Wisconsin), im Bayfield County

Siehe auch:
 Ruth Lake